Agnone bezeichnet

 Agnone (Molise), eine Gemeinde in der Provinz Isernia im Molise
 Agnone Bagni, einen Stadtteil von Augusta (Sizilien)
 Agnone, einen Ortsteil von Montecorice

 von 1832 bis 1862 die Gemeinde Villa Latina